Родесија има више значења:

 Родесија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Родесија (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику